Помарес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Помарес, Анита (более известна под фамилией Пейдж; 1910—2008) — американская актриса, достигшая популярности в последние годы эры немого кино.
 Помарес Ордоньес, Херман (1937—1979) — никарагуанский революционер, организатор и руководитель СФНО.